Existen tres condados estadounidenses con el nombre condado de Winnebago:
 el condado de Winnebago en el estado de Illinois;
 el condado de Winnebago en el estado de Iowa; y
 el condado de Winnebago en el estado de Wisconsin.